Pretty Things steht für:
 Pretty Things (Film), französischer Film (2001) von Gilles Paquet-Brenner
 The Pretty Things, englische Rockband

Siehe auch:
 Dirty Pretty Things